Iljimae, ladro vissuto durante Joseon
Iljimae (일지매), manhwa di Ko Woo-young pubblicato tra il 1975 e il 1977
Iljimae (일지매), serial televisivo sudcoreano del 1993, nel quale il personaggio è interpretato da Jang Dong-gun
Iljimae (일지매), serial televisivo sudcoreano del 2008, nel quale il personaggio è interpretato da Lee Jun-ki
Dor-a-on Iljimae (돌아온 일지매), serial televisivo sudcoreano del 2009, nel quale il personaggio è interpretato da Jung Il-woo
Iljimae (일지매), serie animata sudcoreana del 2009